

Каркошкі — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Каркошкі — село в гміні Ґомуніце Радомщанського повіту Лодзинського воєводства